Слетіоареле () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бебана.
 Слетіоареле () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Жилавеле.
 Слетіоареле () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Окнеле-Марі.